Lilla Axsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Axsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (10,1 ha)
Lilla Axsjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Lilla Axsjön (Tysslinge socken, Närke), sjö i Örebro kommun,  (20,8 ha)

Se även
Axsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn